Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, nota come Anita Garibaldi (1821-1849) – rivoluzionaria brasiliana
 José Aleixo Ribeiro da Silva, noto come Zé Baiano (m. 1936)  – brigante cangaceiro brasiliano
 José Manuel Ribeiro da Silva (1935-1958) – ciclista portoghese
 Thiago Ribeiro da Silva, noto come Thiago Ribeiro (n. 1985) – calciatore brasiliano
 José Leonardo Ribeiro da Silva, noto come Leonardo (n. 1988) – calciatore brasiliano
 Cristovam Roberto Ribeiro da Silva, noto come Cristovam (n. 1990) – calciatore brasiliano
 José Vitor Rodrigues Ribeiro da Silva, noto come Zé Vitor (n. 1991) – calciatore brasiliano